Зальбах-Хинтерглем — коммуна в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.
 Зальбах — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия.